Гоше́ — фамилия.

 Гоше, Ким (род. 1984) — канадская баскетболистка.
 Гоше, Николай (1846—1911) — немецкий садовод-практик.
 Гоше, Рихард (1824—1899) — немецкий историк литературы и ориенталист.
 Гоше, Филипп (1854—1918) — французский врач-дерматолог.